Крюгер () — прізвище німецького походження. Походить від нижньонімецького слова Krug («трактир») та означає «трактирник, шинкар, корчмар».

Відомі носії 
 Арфед Крюгер (1911—1942) — німецький льотчик-ас, майор люфтваффе.
 Вальтер Крюгер (1890—1945) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, СС-обергрупенфюрер та генерал військ СС (1943). Кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами.
 Вальтер Крюгер (1892—1973) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал танкових військ (1943) Вермахту. Кавалер Лицарського хреста з Дубовим листям.
 Вальтер Крюгер (1892—1973) — американський воєначальник, генерал, командувач 3-ї та 6-ї армій США за часів Другої світової війни.
 Вільям Кент Крюгер ( 16.11. 1950) — американський письменник детективного жанру.
 Ганс Крюгер (1909—1988) — гауптштурмфюрер СС, воєнний злочинець.
 Діане Крюгер (нар. 1976) — німецька актриса і модель.
 Крюгер-Прахова Анна Августівна (нар. 7 серпня 1876, Сквира — пом. 29 вересня 1962, Київ) — українська художниця і педагог.
 Івар Крюгер (1880—1932) — шведський інженер, фінансист, підприємець і промисловець.
 Марія Крюгер (1904—1999) — польська письменниця.
 Маркус Крюгер (нар. 1990) — шведський хокеїст.
 Поль Крюгер (1825—1904) — президент Трансваалю.
 Сімен Геґстад Крюгер — норвезький лижник.
 Фрідріх-Вільгельм Крюгер (1894—1945) — один із керівників німецького окупаційного режиму в Польщі.
 Чад Крюгер (нар. 1974) — музикант, лідер групи Nickelback.
 Юстін Крюгер (нар. 1986) — німецький хокеїст.

Див. також 
 Національний парк Крюгер
 Битва при Крюгері — відеозапис
 Фредді Крюгер — вигаданий персонаж
 Крюгер () — великий метеоритний кратер у південно-західній частині видимого боку Місяця.

Німецькі прізвища